Тигри́нья (ትግርኛ) — семитский язык северной подгруппы эфиосемитских языков (наравне с мёртвым языком геэз, языками тигре и дахлик). Является родным языком народа тыграй.

Является государственным языком в Эритрее (наравне с арабским языком) и официальным языком в эфиопской области Тыграй. Всего количество носителей языка оценивается в 7 миллионов человек, из которых 4,3 миллиона живут в Эфиопии и 2,5 миллиона в Эритрее.

Письменность 
Окончательное обретение письменности имело место лишь в конце 1930-х на основе древней письменности геэз (эфиопское письмо). Первые рукописи на тигринье известны, однако, ещё с начала XIX века. Первая литература на этом языке возникла из переводов Библии на тигринью, сделанных в 1860-х годах.

Этническая группа тигринья 
Тигринья является также названием говорящей на тигринье этнической группы в Эритрее, относящейся к одной из девяти официально признанных этнических групп в стране. Носители языка, живущие в Эфиопии, называются тиграй. Само название языка произошло от провинции Тиграй. Прежде его называли словом хабеша, с которым этимологически связано старое название Эфиопии — Абиссиния.

Тигринью не следует путать с семитским языком тигре, который тоже распространён в Эритрее, а также в Судане.

Примечания

Ссылки 

 Гутгарц Я. Н. Русско-тиграйский тигринья-русский разговорник и словарь (2017)
 Cimino A. Vocabolario italiano-tigrai. (1903)
 Coulbeaux P. S, Schreiber, J. Dictionnaire de la langue tigraï (1915)
 Schreiber J. Manuel de langue Tigrai. (1893)
 Tigrigna Online
 Tigrigna (UCLA Phonetcic Lab Archive)
 Welcome to Tigrigna Language Lessons.

Эфиосемитские языки
Языки Эфиопии
Языки Эритреи